Elaeagnus argentea — название, которое может относиться к различным видам растений:
  — синоним названия ,
  — синоним названия ,
  — синоним названия

Ссылки 
 Elaeagnus argentea // The Plant List (2013). Version 1.1.